Briza – genere di piante della famiglia delle Poaceae
Bříza – comune della Repubblica Ceca